Bäckström är ett svenskt efternamn, som även kan skrivas Bæckström. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Bäckström 7 284
 Bæckström 103
Totalt blir detta 7 387 personer.

Personer med efternamnet Bäckström eller Bæckström

A
 Anders Bäckström (1820–1883), lantbrukare och politiker
 Anders Bäckström (ishockeyspelare) (född 1960)
 Annika Bäckström (1927–2022), översättare
 Anton Bæckström (1769–1813), handlande och politiker i borgarståndet
 Arne Bäckström (1921–2005), konstnär
 Artur Bäckström (1861–1941), godsägare och donator
 Arvid Bæckström (1881–1964), museiman
 Axel Bæckström (1888–1938), kyrkoherde och politiker, folkpartist

B
 Barbro Bäckström (1939–1990), skulptör
 Birger Bäckström (1937–2016), jurist och ämbetsman
 Birger Bæckström (1878–1962), litteraturkritiker

C
 Carl Bäckström, flera personer
 Carl Alfred Bäckström (1831–1910), disponent och politiker
 Carl August Bäckström (1866–1947), militär och memoarförfattare
 Claes Bäckström (1927–2015), konstnär och författare

D
 Daniel Bäckström (född 1975), politiker, centerpartist
 Daniel Bäckström (låtskrivare) (född 1974), låtskrivare och musikproducent

E
 Edvard Bäckström (1841–1886), författare, sångtextförfattare, översättare, tidningsman
 Edvin Bäckström (1900–1965), byggmästare och politiker, folkpartist
 Eeva Bäckström (1926–2015), finlandssvensk konstnär 
 Elimar Bæckström (1845–1930), ämbetsman
 Eric Viktor Bäckström (1850–1908), lantbrukare och politiker
 Evert Bäckström, fiktiv gestalt i böcker av Leif G.W. Persson

F
 Frans Bæckström (1849–1935), domänintendent och politiker, högerman
 Fredrik Anshelm Bäckström (1866–1935), lantbrukare och politiker, lantmannapartist senare liberal

G
 Georgina Bäckström (1852–1932), skådespelare
 Gerda Bäckström (1894–1978), gymnast
 Gustaf Bäckström (född 1990), innebandyspelare

H
 Hans Bäckström (1896–1977), kemist
 Helge Bäckström (1865–1932), mineralog, professor och politiker
 Helmer Bäckström (1891–1964), professor i fotografi
 Holger Bäckström (1939–1997), konstnär

I
 Ina Bäckström (född 1987), spelproducent och programledare
 Ingemar Bäckström (1923–2017), lokaltrafikdirektör

J
 Joachim Bäckström (född 1974), operasångare, tenor
 Joakim Bäckström (född 1986), handbollsspelare
 Johan Bäckström, flera personer
 Johan Bäckström (borgmästare) (1792–1855), jurist och borgmästare i Lund
 Johan Bäckström (konstnär) (1773–1837), allmogekonstnär
 Johan Ernst Bäckström (1812–1863), orgelbyggare, klockare, stadskassör
 Johanna Bäckström Lerneby (född 1974), journalist

L
 Lars Bäckström (född 1953), politiker, lärare och ämbetsman, vänsterpartist
 Lars Bäckström (författare) (1925–2006), författare, litteraturkritiker och översättare
 Lina Bäckström (född 1980), orienterare
 Linus Bäckström (född 1989), tävlingsdansare

M
 Magnus Bäckström (1876–1952), byggmästare och politiker, folkpartist
 Maja Bäckström (1937–2017), politiker, socialdemokrat
 Mattias Bäckström Johansson (född 1985), politiker, sverigedemokrat
 Matts Bäckström (1892–1972), värme- och kyltekniker
 Miriam Bäckström (född 1967), konstnär och fotograf

N
 Nicklas Bäckström (född 1987), ishockeyspelare
 Niklas Bäckström (född 1978), finländsk ishockeymålvakt 
 Niklas Bäckström (kampsportare) (född 1989)
 Nils Bäckström (född 1986), ishockeyspelare
 Nils Bäckström (operasångare) (1913–2000), operasångare, baryton

O
 Ola Bäckström (född 1959), fiolspelman
 Olof Bäckström (1922–1998), finländsk industriformgivare
 Olof Bäckström (präst) (1862–1939)
 Olof Bæckström (1887–1937), geolog
 Oscar Bæckström (1854–1919), skådespelare
 Otto Bæckström (1802–1866), intendent och konstnär

P
 Pehr Olof Bäckström (1859–1917), facklig pionjär
 Per Bäckström (född 1959), litteraturvetare, professor
 Per Olof Bäckström (1806–1892), ämbetsman och historisk författare
 Per-Ove Bäckström (född 1937), skogsvetenskaplig forskare, professor

S
 Stina Bäckström (1942–2021), finlandssvensk radioredaktör

T
 Thomas Bäckström (född 1953), ishockeyspelare och tränare
 Tord Bæckström (1908–1991), kulturjournalist, översättare och konstnär

U
 Urban Bäckström (född 1954), politiker, ekonom och företagsledare, moderat

W
 Werner Bäckström (1866–1928), folkskollärare och politiker, liberal
 Werner Bäckström (ingenjör) (1856–1938), väg och vattenbyggnadsingenjör

Källor

Svenska efternamn